Molinelle ima više značenja:
 Molinelle, Avellino
 Molinelle, Biella